O Shanghai Shenhua Football Club, anteriormente Shanghai Greenland Shenhua Football Club (em mandarim: 上海申花足球俱乐部) é um clube de futebol da China, sediado em Xangai. Atualmente disputa a Chinese Super League.

Elenco atual 
Atualizado em 11 de janeiro de 2020.

Clubes afiliados 
  Manchester City
  Grasshopper
  Moscou
  Thanda Royal Zulu
  Chonburi
  Perth Glory

Futebolistas famosos 

 China
  Fan Zhiyi
  Liu Yunfei
  Ou Chuliang
  Qi Hong
  Qu Shengqing
  Shen Si
  Wu Chengying
  Yu Weiliang
  Xie Hui
  Du Wei
  Sun Xiang
  Mao Jianqing
  Zhang Yuning
  Gao Lin
  Li Weifeng
  Wang Dalei
  Wang Ke

 Coreia do Sul
  Ki-Hong Chang

 Hong Kong
  Ng Wai Chiu

 Brasil
  Júnior Baiano

 Colômbia
  Hamilton Ricard

 Alemanha
  Jörg Albertz
  Carsten Jancker

 França
  Nicolas Anelka

 Honduras
  Saul Martinez
  Luis Alfredo Ramirez

 Sérvia
  Ivan Jovanović
  Dejan Petković

 Austrália
  Tim Cahill

 Uruguai
  Rubén Sosa
  Peter Vera
  Diego Alonso
  Sergio Blanco
  Fernando Correa

 Costa do Marfim
  Didier Drogba
|}

Treinadores 
  Sergio Batista
  Muricy Ramalho

Títulos

Internacionais 
 Copa do Leste Asiático: 1
2007

Nacionais 
 Campeonato Chinês: 2
1995, 2003
 Copa da China: 5
1956, 1991, 1998, 2017, 2019
 Supercopa da China: 3
 1995, 1998, 2001

Uniformes

1º Uniforme

2º Uniforme

Outros Uniformes

Ligações externas 
 

Clubes de futebol da China
Clubes de futebol fundados em 1993